Azmi ist der Familienname folgender Personen:
 Azizullah Azmi (* 1929), indischer Politiker (Janata)
 Cemal Azmi (1868–1922), osmanischer Politiker und Massenmörder
 Iliyas Azmi (* 1934), indischer Politiker (BSP)
 Mohamed Azmi (* 1921), ägyptischer Wasserballspielrér
 Mohd Zubir Azmi (* 1991), malaysischer Fußballspieler
 Shabana Azmi (* 1950), indische Filmschauspielerin und Sozialaktivistin